Obhájcem titulu byl americký pár Venus Williamsová a Justin Gimelstob, který do soutěže nezasáhl.

Vítězem soutěže smíšené čtyřhry se stal nenasazený jihoafrický pár Mariaan de Swardtová a David Adams, který v boji o titul zdolal americko-běloruskou dvojici Serena Williamsová a Max Mirnyj po setech 6–4, 4–6, 7–65.

Více než polovina nasazených dvojic nepřešla přes úvodní kolo a zbývající pak vypadli ve druhé fázi.

Nasazené páry 
  Caroline Visová /  Paul Haarhuis (1. kolo)
  Anna Kurnikovová /  Mark Knowles (1. kolo)
  Rennae Stubbsová /  Jim Grabb (1. kolo)
  Mirjana Lučićová /  Mahesh Bhupathi (2. kolo)
  Larisa Neilandová /  Rick Leach (2. kolo)
  Katrina Adamsová /  Leander Paes (1. kolo)
  Jelena Tatarkovová /  Cyril Suk (2. kolo)
  Lisa Raymondová /  Patrick Galbraith (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

Australian Open 1999